Imię i nazwisko Dieter Friedrich nosili lub noszą m.in.:
 Dieter Friedrich – wschodnioniemiecki kajakarz górski
 Dieter Friedrich (ur. 1947) – zachodnioniemiecki lekkoatleta, średniodystansowiec i płotkarz